Kaśa (Saccharum spontaneum) – w hinduizmie święta roślina, rodzaj ziela o białych kwiatach, poświęcona bogu Śiwie. Kaśi, starożytna nazwa miasta Waranasi może być związana z tą rośliną
.

Przypisy 

Kult roślin w hinduizmie